Аттракцион:
 Аттракцион — вид развлекательного объекта.
 Аттракцион — завод аттракционов в городе Ейске.
 Аттракцион — советская поп-рок-группа.
 «Аттракцион» — грузинский художественный фильм 1994 года в жанре «притча».
 «Аттракцион» — российский художественный фильм 2008 года.
 «Аттракцион» — мультфильм 1983 года, режиссёр Раса Страутмане.
 «Аттракцион» — российский мультфильм 1995 года, режиссёр Алексей Дёмин.
 «» — бельгийский мультфильм 2001 года, режиссёр Рауль Серве.